B 226 bezeichnet:
 die Bundesstraße 226 in Deutschland
 die Floridsdorfer Straße in Österreich

Abkürzung